Дос де Октубре има више значења:

 Дос де Октубре (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дос де Октубре (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос де Октубре (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос де Октубре (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику